PMH steht für:
 Greater Portsmouth Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Portsmouth (Ohio), Ohio

pmh steht für:
 Maharashtri Prakrit (ISO-639-3-Code), alte indoarische Sprache der Shatavahana im zentralindischen Hochland des Dekkan

Abkürzung